Roberto Andrés Cereceda Guajardo, mais conhecido como Roberto Cereceda, ou simplesmente Cereceda (Santiago, 10 de outubro de 1984), é um futebolista chileno que atua como lateral-esquerdo e meia. Atualmente joga pelo Palestino.

Carreira 
Estreou no  em 2002, onde ficou até 2007, sendo contratado pelo  para a vaga deixada por José Luis Jerez e por Arturo Vidal.

Em julho de 2011, se transferiu para a . Marcou seu primeiro gol no empate de 1 a 1, contra o Huachipato.

Ainda em 2011, foi contratado para a temporada de 2012 pela .

Em junho de 2014, o Figueirense anunciou a contratação do jogador por empréstimo, até dezembro do mesmo ano.

Dia 26 de fevereiro de 2015, o Figueirense anuncia a contratação por definitivo do jogador.

Estatísticas 
Até 24 de fevereiro de 2013.

Clubes 

 a. Jogos da Copa Chile
 b. Jogos da Copa Libertadores e Copa Sul-Americana
 c. Jogos do Jogo amistoso

Títulos  
Colo-Colo
 Campeonato Chileno (Clausura): 2007, 2008, 2009
Universidad Católica
 Copa Chile: 2011
Figueirense
 Campeonato Catarinense: 2015

Ligações externas 
 
 

Naturais de Santiago (Chile)
Futebolistas do Chile
Futebolistas do Audax Italiano La Florida
Futebolistas do Club Social y Deportivo Colo-Colo
Futebolistas do Club de Deportes Unión La Calera
Futebolistas do Club Deportivo Universidad Católica
Futebolistas do Club Universidad de Chile
Futebolistas do Club Deportivo Palestino
Futebolistas do Figueirense Futebol Clube